Municipio de Newark puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newark (condado de Marshall, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Marshall.
 Municipio de Newark (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Webster.
 Municipio de Newark (condado de Wilson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Wilson.
 Municipio de Newark (condado de Gratiot, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gratiot.
 Municipio de Newark (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Newark (condado de Kearney, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Kearney.